IARC steht für:
 International Age Rating Coalition, eine internationale Kooperation für Alterskennzeichnungen bei Online-Apps und -Games
 International Agency for Research on Cancer der WHO, siehe Internationale Agentur für Krebsforschung
 International Arctic Research Center, internationales Forschungszentrum zu den Folgen der globalen Erwärmung in der Arktis, angesiedelt an der University of Alaska Fairbanks
 Israel Amateur Radio Club, siehe Israelischer Amateurfunkverband

Abkürzung